Sotillo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Segovia
 El Sotillo (Guadalajara), een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara
 Sotillo de la Adrada, een gemeente in de Spaanse provincie Ávila
 Sotillo de la Ribera, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 Sotillo de las Palomas, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
 Sotillo del Rincón, een gemeente in de Spaanse provincie Soria
 Sotillo (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Monagas
 Juan Antonio Sotillo, een gemeente in de Venezolaanse staat Anzoátegui